Fridrich Vilém III. Hesenský (15. října 1854, Kodaň – 14. října 1888, moře mezi Jakartou a Singapurem) byl v letech 1884 až 1888 titulárním hesensko-kasselským lankrabětem.

Život 
Fridrich Vilém se narodil jako nejstarší syn Fridricha Viléma Hesensko-Kasselského a jeho druhé manželky Anny Pruské. Stejně jako jeho otec, i on vyrůstal v Dánsku. Jeho otec zemřel v roce 1884 a třicetiletý Fridrich Vilém zdědil titul lankrabě. Zemřel 14. října 1888 den před svými čtyřiatřicátými narozeninami pádem přes palubu na cestě z Jakarty do Singapuru. Nikdy se neoženil ani neměl děti. Jeho nástupcem se stal jeho bratr Alexandr Fridrich.

Vyznamenání 
  Velkokříž řádu Ludvíkova (Hesenské velkovévodství)
  Řád zlatého lva, 12. říjn 1875 (Hesenské velkovévodství)
  Řád černé orlice (Pruské království)
  Řád červené orlice (Pruské království)
  Řád slona, 2. října 1871 (Dánsko)
  Velkokříž řádu vévody Petra Fridricha Ludvíka (Oldenburské velkovévodství)
  Řád württemberské koruny (Württemberské království)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 15. října
Narození v roce 1854
Narození v Kodani
Úmrtí 14. října
Úmrtí v roce 1888
Hesenští
Nositelé Řádu Ludvíkova
Nositelé Řádu zlatého lva
Rytíři Řádu černé orlice
Nositelé Řádu červené orlice
Rytíři Řádu slona
Nositelé Domácího a záslužného řádu vévody Petra Fridricha Ludvíka
Nositelé Řádu württemberské koruny
Muži